Ваља Мерилор има више значења:

 Ваља Мерилор (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Мерилор (Олт), насеље у округу Олт у Румунији